

Persone 
 Philip Ober (1902-1982) – attore statunitense
 Markus Ober (1975) – pilota motociclistico tedesco

Storia 
 Ober Ost (Oberbefehlshaber der gesamten deutschen Streitkräfte im Osten, "Comando supremo di tutte le forze tedesche nell'Est") – amministrazione militare tedesca durante la prima guerra mondiale

Geografia

Austria 
 Ober-Grafendorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Ober-Flörsheim – comune nel circondario di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)
 Ober-Hilbersheim – comune nel circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Ober Kostenz – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Ober-Mörlen – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Ober-Olm – comune nel circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Ober-Ramstadt – città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 TGS 1900 Ober-Ramstadt – squadra di hockey su pista con sede a Ober-Ramstadt

Svizzera 
 Obergabelhorn od Ober Gabelhorn – montagna delle Alpi Pennine (Canton Vallese)

Altri progetti